Wix peut faire référence à :
 Paul Wickens, surnommé « Wix », claviériste, compositeur d'origine britannique, qui a collaboré avec des musiciens comme Paul McCartney, Bob Dylan, Joni Mitchell et Bon Jovi ;
 wix.com, plateforme en ligne qui permet de créer des sites web ;
 « Wix », la forme abrégé du mot Wiktionnaire.

Voir aussi 
 WIXX